Entlassung steht für:
 die Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Zivilrecht
 die Beendigung des Beamtenverhältnisses im Beamtenrecht
 die Beendigung des Dienstverhältnisses eines Berufssoldaten
 das Ende von Personengewahrsam (Gefängnis)
 das Ende einer stationären Behandlung, siehe Entlassmanagement
 den Beginn des Schlussteils eines evangelischen Gottesdienstes, siehe Agende

Siehe auch:

 Die Entlassung
 Entlassung aus der Staatsangehörigkeit
 Massenentlassung
 Unehrenhafte Entlassung
 Revers (Medizin)